Giant Robot — может означать:

  — журнал.
  — телевизионный сериал.
 Giant Robo: The Day the Earth Stood Still — анимационный OVA-сериал, снятый в 1992—1998 годах по сюжету манги Мицутэру Ёкоямы Giant Robo.

Музыка 
  — альбом Бакетхэд.